Raphaël Drouart (1884-1972), peintre français ;
 Jérémie Drouart (1884-), homme politique belge ;
 Marie Droüart (1887-1966), folkloriste française ;
 Maurice Drouart (1890-1968), sculpteur et peintre français ;
 André Drouart (1896-1943), résistant français ;
 André Drouart (1957-), personnalité politique belge.